Die Open Gaz de France 2004 waren ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Frauen in Paris. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2004. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Februar 2004 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Mary Pierce mit 6:2 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Barbara Schett / Patty Schnyder mit 6:3 und 6:2 gegen Silvia Farina Elia / Francesca Schiavone.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Open Gaz de France 2004 fand vom 7. bis 9. Februar 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Paris